The Last Night é o 11º single da cantora Aya Matsuura.

Número de Catálogo 
EPCE-5240 Regular Edition CD

EPCE-5239 Limited Edition CD

EPBE-5090 Single V DVD

Canções do CD
1. THE LAST NIGHT

2. DO YOU LOVE ME?

3. THE LAST NIGHT (Instrumental)

Canções do Single V

1. THE LAST NIGHT

2. THE LAST NIGHT (AYAYA Close Up Version)

3. THE LAST NIGHT Making of (THE LAST NIGHT メイキング映像)

4. THE LAST NIGHT (Instrumental)

Singles de 2003
Aya Matsuura